Лујза од Мекленбург-Штрелица (; Хановер, 10. март 1776 — Хоенцириц, 19. јул 1810) је била краљица Пруске од 1797. до 1810. 

Рођена је 10. марта 1776, у Хановеру. Њено пуно име је Luise Auguste Wilhelmine Amalie. Она је била шесто дете мекленбуршког војводе Чарлса II и Фредерике од Хесен-Дармштата. Удала се 14. марта 1793, за пруског краља Фридриха Вилхелма III, сина Фридриха Вилхелма II.

Родила је деветоро деце:
 Фридрих Вилхелм IV (1795—1861.)
 Вилхелм I (1797—1888.)
 Шарлота од Пруске (1798 -1860)
 Принцеза Фредерика (1799—1800.)
 Карл од Пруске (1801—1883.)
 Александрина од Пруске (1803—1892.)
 Принц Фердинанд (1804—1806.)
 Лујза од Пруске (1808—1870.)
 Алберт од Пруске (1809—1872.)

Лујза је умрла 1810, у Хоенцирицу.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1776.
Умрли 1810.